Морской ангел может означать:
 Морской ангел () — вид пелагических брюхоногих моллюсков.
 Морские ангелы () — единственный род акул в отряде скватинообразных (Squatiniformes). Самый крупный представитель — европейский морской ангел (Squatina squatina).